14th Street (straat), New York
 14th Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 14th Street (Sixth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 14th Street (PATH)